Arenas peut désigner :

Patronyme 

 Antonio Arenas (1808-1891) : homme d'État péruvien ;
 Gemma Arenas (née en 1979) : coureuse d'ultra-trail espagnole ;
 Gilbert Arenas (né en 1982) : joueur américain de basket-ball ;
 Javier Arenas (né en 1957) : homme politique espagnol ;
 Sandra Arenas (née en 1993) : athlète colombienne.

Toponymes

Arenas : une commune de la province de Malaga dans la communauté autonome d'Andalousie.

Arenas : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 Arenas : capitale de la paroisse civile d'Arenas de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre.